Это — статья о музыкальном проекте Билла Либа и Криса Петерсона.
 Об альбоме Жана-Мишеля Жарра 1978 года см. Equinoxe.
 Об одной из реализаций OSGi (спецификации модульной шины для создания Java-приложений) см. Equinox (OSGi).
 О среднеразмерном кроссовере Chevrolet см. Chevrolet Equinox.

Equinox — канадская электро-индастриал-группа, совместный сайд-проект Билла Либа и Криса Петерсона из Front Line Assembly.

Equinox выпустил единственный альбом Holon в 1998 году 4 августа на лейблах Zoth Ommog Records и Cleopatra Records.

Дискография

Holon 
 «Contact» — 7:38
 «Nova Man» — 7:49
 «Janus Effect» — 6:55
 «Phenomena» — 5:45
 «Binary Star» — 7:12
 «Funky Ass» — 6:12
 «Electronic Dreams» — 8:58
 «Remember Today» — 7:11
 «Horizon» — 8:38

Ссылки 
 Equinox на Mindphaser.com, неофициальном сайте Front Line Assembly.

Индастриал-группы Канады
Группы в стиле EBM
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году